Tautphoeus ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Cajetan von Tautphoeus (1805–1885), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Jemima von Tautphoeus (1807–1893), deutsch-irische Schriftstellerin
 Erwin von Tautphoeus (1905–1989), deutscher Schriftsteller
 Florentine von Tautphoeus (* 1939), deutsche Schauspielerin
 Franz Otto Karl Paul Jacob von Tautphoeus (1908–1985), deutscher Schriftsteller, siehe Franz Taut
 Ludwig von Tautphoeus (1860–1933), bayerischer Generalmajor

Familienname
Deutscher Personenname